Сергей Прядкин:
 Прядкин, Сергей Геннадьевич (род. 1961) — российский футбольный функционер.
 Прядкин, Сергей Никанорович (1854—1933) — русский и советский филолог, педагог-методист, редактор первого русского научного языковедческого журнала «Филологические записки».